Coquart peut désigner :

Patronymes 

 Armand Coquart (1906-1994), homme politique français ;
 Claude-Godefroi Coquart (1706-1765), jésuite, missionnaire et prêtre canadien ;
 Georges-Ernest Coquart (1831-1902), architecte français ;
Benoît Coquart (1973-), directeur général de Legrand (entreprise).

Toponymes 

 , lac canadien ;
 , rivière canadienne.